Кароли́н Южи́ни Лагерфе́льт (, ; 23 сентября 1947, Париж, Франция) — американская актриса.

Биография 
Каролин Лагерфельт — американская актриса родом из Франции. Жила в Японии, Вене, Швейцарии, Люксембурге, Брюсселе и Швеции. Посещала школу-интернат в Англии. Окончила Американскую академию драматического искусства. Начала свою карьеру в качестве бродвейской актрисы в 1971 году.

Семья 
Родилась в семье барона и шведского дипломата  и Сары Шампион де Крепни, дочери британского майора Вервиля Шампиона де Крепни и Норы (урожденной МакСлой).

По разным данным замужем или разведена, имеет двоих сыновей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Иммигрировавшие в США из Франции
Киноактрисы США